Moldavisch basketbalteam (mannen)
 Moldavisch basketbalteam (vrouwen)